Abdul Thompson Conteh (1970) – ex calciatore sierraleonese
 Alfi Conteh-Lacalle (1996) – calciatore sierraleonese
 Denni Conteh (1975) – ex calciatore danese
 Ibrahim Conteh (1996) – calciatore sierraleonese
 John Conteh (1951) – ex pugile e attore britannico
 Kewullay Conteh (1977) – calciatore sierraleonese